Allott ist der Familienname folgender Personen:
 Gordon L. Allott (1907–1989), US-amerikanischer Politiker
 Kenneth Allott (1912–1973), britischer Lyriker
 Serena Allott († 2013), britische Journalistin

Siehe auch:
 Allot